Secteur artistique  
 Dave Hill (1946- ), guitariste anglais associé au groupe Slade ;  
 Dave Hill, comédien et musicien américain (actif depuis 1994) ;  
 Dave Hill (1945- ), acteur britannique ;  
 Dave Hill (1984- ), scénariste américain ;     
 Dave Hill, scénariste américain ;           
 Dave Hill, scénariste de Game of Thrones.         

 Sport  
  (1952- ), athlète olympique canadien ;  
 Dave Hill (1937- ), lanceur de la Ligue majeure de baseball américaine ;  
 Dave Hill (1937-2011), golfeur américain ;  
 Dave Hill (1941- ), joueur de football américain ;   
 Dave Hill, footballeur de la ligue de rugby qui a joué dans les années 1960 et 1970 pour Bradford Northern ;  
 Dave Hill (1966- ), footballeur anglais et entraîneur de football.   

 Divers   
 Dave Hill (1943- ), ingénieur automobile américain ;  
 Dave Hill (1945- ), militant socialiste et écrivain britannique.